Павлогра́д () — город и община в Днепропетровской области Украины, центр Павлоградского района. Расположен между реками Самарой и Волчьей (бассейн Днепра).

Получил статус города в 1784 году.

Является центром Западного Донбасса — каменноугольного бассейна. Значительная часть валового продукта приходится на добычу угля. Привлекателен своим выгодным географическим положением. Расположен на трассе Киев — Луганск — Изварино, между городами Днепр и Донецк. Удалённость от областных центров в пределах 200 км: Днепр — 75 км; Запорожье — 102 км; Донецк — 194 км; Харьков — 197 км; Полтава — 215 км.

Население на 1 января 2021 года составляло 104 016 постоянных жителей, 103 073 человека — наличное население

История 
В начале 1770 года запорожец, войсковой старшина Матвей Хижняк построил здесь зимовник, от которого пошли Матвеевские хутора, а позже — слобода Матвеевка. Первыми её поселенцами были запорожцы Самарской и Кальмиусской паланок и демобилизованные военные.

С 1779 года Матвеевка переименовывается в Луганское — штаб-квартиру Луганского пикинерского полка под командованием М. И. Голенищева-Кутузова.

С образованием Екатеринославского наместничества Павлоград входит в его состав как уездный город, названный в честь наследника престола Павла Петровича.

В 1784 году Павлоград получил статус города.

К концу XVIII века в нём было 426 дворов и 2419 жителей. Жили горожане в глиняных мазанках, а первый каменной постройкой был Свято-Вознесенский собор на Соборной площади.

Первый герб города был утверждён 29 июля 1811 года, второй герб — 26 сентября 1979 года.

План города был составлен шотландским архитектором Вильямом Гесте и утверждён императором Николаем І 31 июля 1831 года.

В 1871 году первым городским головой избирался купец И. К. Шалин, в честь которого была названа центральная улица (ул. Шалинская, затем — ул. Ленина, теперь — ул. Соборная).

В 1892 году городским головой был избран купец второй гильдии А. В. Парманин, человек энергичный, инициативный и уважаемый. Под его руководством город начинает развиваться: строится церковь Спасо-Нерукотворного образа (на средства Я. Ф. Голубицкого), Свято-Успенский храм (на средства братьев Рыбниковых), новое здание мужской гимназии, женская гимназия, казармы для солдат и военная церковь для 135-го пехотного Керчь-Еникальского полка.

В 1912 году по проекту техника С. А. Фетисова было построено здание городской управы (ныне здание «Укрпочты»), по проекту Басьмана — здание железнодорожного вокзала (1912 год).

Город развивался и в конце XIX века Павлоград становится известным центром торговли зерном и мукой. Павлоградский хлеб экспортировался в города Российской империи, в Лондон, Стамбул. На его территории работали салотопный, кожевенный, литейный, масляный заводы, табачные фабрики, паровые мельницы, ситценабивная фабрика, городской банк, росла и сеть образования — в 1897 году в городе действовало 12 учебных заведений.

Город строился как военное ограждение для защиты интересов Российской империи.

В 1896 году был построен Графский театр на средства семьи Голенищевых-Кутузовых. В 1870-е годы была построена железнодорожная магистраль между Санкт-Петербургом и Симферополем, которая прошла через Павлоград.

В 1897 году в городе жили 15 775 человек, в том числе русские — 5421, украинцы — 5273 , евреи — 4353, поляки — 312, татары — 185.

После 1917 года 
20 ноября 1917 г. Павлоград вошёл в состав Украинской Народной Республики.

 объединённый отряд, состоящий из харьковских, путиловских красногвардейцев, петроградских красногвардейцев Московской заставы, отряда солдат из 30-го пехотного полка, 3-й Брянской артиллерийской батареи и одного бронепоезда с боем занял город. Отрядом командовал кадровый офицер, капитан П. В. Егоров.

26 декабря 1918 года в городе произошёл погром, в ходе которого было убито много евреев. В результате в советское время многие евреи покинули город.

В июле 1919 года Павлоград вновь был захвачен белыми. В начале января 1920 года 14-я советская армия в ходе Павлоград-Екатеринославской операции отсекла левофланговую группу Добровольческой армии, окончательно заняв город.

В 1925 году город стал окружным центром, а с 1926 года — районным. С 1939 года Павлоград — отдельная административная единица, город областного подчинения.

С 1931 года в Павлограде действовал артиллерийский полигон, который перед Великой Отечественной войной превратился в большой артполигон. Два больших завода города работали на оборону.

Оккупация, освобождение 
С 11 октября 1941 года по 18 сентября 1943 года город был оккупирован немецкими и итальянскими войсками и разрушен на три четверти. На протяжении всего времени оккупации в нём работал подпольный обком партии во главе с Н. И. Сташковым. День освобождения города — 18 сентября — стал ежегодным праздником — Днём города.

В период немецкой оккупации в Павлограде действовал концентрационный лагерь для советских военнопленных Dulag 111. Когда город был оккупирован немцами, они вели учёт евреев, оставшихся в нём, и сосредоточили их в небольшом гетто, созданном там, куда также привозили евреев из других мест. Из этого гетто евреев отправляли на тяжёлые принудительные работы, стреляя в ослабленных рабочих и детей.

В ноябре 1941 года около 670 еврейских беженцев из Польши, прибывших в город, были убиты в городском гетто. В июне 1942 года оставшиеся 2100 евреев в городском гетто были убиты.

городе началось восстание. 17 февраля 1943 года он был освобождён от гитлеровских германских войск советскими войсками Юго-Западного фронта в ходе Ворошиловградской операции:
 1-й гвардейской армии в составе: 35-й гв. сд (генерал-майор Кулагин, Иван Яковлевич) 4-го гв. ск (генерал-майор Гаген, Николай Александрович).
 В освобождении города участвовал подпольный отряд майора Кравченко. По другой версии, Кравченко отступил из города до начала операции и на момент освобождения был в фильтрационном лагере НКВД в Воронежской области.

Через 5 дней гитлеровцы, проведя контрнаступление, вновь заняли Павлоград (22 февраля 1943 года).

Полное освобождение города состоялось 18 сентября 1943 года. Именно этот день стал ежегодным общегородским праздником — Днём города.

Город был освобождён советскими войсками Юго-Западного фронта в ходе Донбасской операции:
 12-й армии в составе: 66-го ск (генерал-майор Куприянов, Дмитрий Андреевич) в составе: 350-й сд (генерал-майор Вехин, Григорий Иванович), 333-й сд (генерал-майор Голоско, Анисим Михайлович), передовой отряд 203-й сд (полковник Зданович, Гавриил Станиславович); 172-й сд (генерал-майор Тимофеев, Николай Сергеевич), 60-й гв. сд (генерал-майор Монахов, Дмитрий Петрович); 31-й гвардейской тбр (генерал-майор т/в Бурдов, Денис Максимович).
 17-й воздушной армии в составе: части войск 288-й иад (полковник Смирнов, Борис Александрович) 1-го смешанного авиакорпуса (генерал-майор авиации Шевченко, Владимир Илларионович).

Приказами Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина в ознаменование одержанной победы соединения и воинская часть, отличившиеся в боях за освобождение города Павлограда, получили наименование «Павлоградских»:
 60-я гвардейская стрелковая дивизия (генерал-майор Монахов, Дмитрий Петрович)
 172-я стрелковая дивизия (генерал-майор Тимофеев, Николай Сергеевич)
 288-я истребительная авиационная дивизия (полковник Смирнов, Борис Александрович)
 305-я штурмовая авиационная дивизия (подполковник Михевичев, Николай Германович)
 269 отдельный сапёрный батальон (капитан Шевчук, Фёдор Кузьмич).

В послевоенное десятилетие город был фактически отстроен заново. За это время сложилась новая промышленная структура города, в которую вошли предприятия машиностроительной, строительной, химической, перерабатывающей, лёгкой и пищевой промышленности. В 1950-е годы началась новая история города как центра Западнодонбасского угольного бассейна, шахтёрского региона.

В 1960—1980-е годы город Павлоград — стратегический объект, поскольку на оборонных заводах города производились межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и их комплектующие, в основном двигатели. Здесь собирали ракеты Р-36М2, РТ-23УТТХ, РС-22 и другие, являвшиеся в то время одними из самых мощных видов оружия в мире.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1979 года город Павлоград за заслуги трудящихся города в революционном движении, борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны и успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Население 
Население на 1 марта 2015 года составляет 109 201 постоянных жителей и 110 144 человек наличного населения, на 1 января 2021 года — 104 016 постоянных жителей, 103 073 человека — наличное население.

Численность населения Павлограда:

Промышленность 
Основные предприятия Павлограда:

 Павлоградский химический завод (ПХЗ) — химическое предприятие, специализирующееся на выпуске взрывчатых веществ и боеприпасов. В советское время занимался заправкой стратегических ракет.
 ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» специализируется на добыче энергетического угля марки ДГ и коксующегося угля марки Г. Добыча угля в 2019 году составила 18,2 млн тонн. В состав ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» входят 5 шахтоуправлений (10 шахт), 23 структурных подразделения, 57 объектов социальной сферы. ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» входит в состав Донбасской топливно-энергетической компании — компании, управляющей энергетическими активами группы.
 Павлоградский механический завод (ПМЗ) — филиал Южного машиностроительного завода (ЮМЗ, Днепр), занимавшегося проектированием (КБ «Южное») и изготовлением ракет для военных целей. После распада Советского Союза предпринимаются попытки мирного использования ракет-носителей.
 Павлоградский завод технологического оборудования (ПЗТО) — производитель металлообрабатывающих станков.
 ООО «Павлоградспецмаш» — производство продукции торговой марки «Будмайстер»: строительные леса, подмостки, опалубка, сцены и подиумы.
 Павлоградский завод химического машиностроения («Павлоградхиммаш») — старейший павлоградский завод (основан в 1878 г.)
 ПАО «Завод „Палмаш“» — бывший завод «Литмаш», производитель литейного оборудования.
 ТОВ «Завод сверхтвёрдых покрытий Фаст Энерджи», предприятие, оснащённое современной технологией, позволяющей наносить износостойкие покрытия (карбиды вольфрама, керамические покрытия) плазменным и высокоскоростным способом.

Последнее время в городе динамично развивается сфера услуг. В городе расположено 5 торговых центров: «ЦУМ», «Гулливер», «Олимпия», «Куб», «Park Center». Также на улицах можно увидеть многочисленные МАФ-ы.

Открыто более 10-ти супермаркетов сети АТБ, 4 VARUS и Сільпо.

В 2019 году в Павлограде, 4-м по счёту городе страны (после Киева, Днепра и Харькова), открылся ресторан быстрого питания KFC.

Транспорт 
В городе расположен железнодорожный узел Павлоград-1 на линии Харьков — Симферополь Приднепровской железной дороги, от станции отходит ветка к городу Покровску и на Новомосковск. Станция Павлоград-2 находится на ветке в Покровск. Также есть автобусный вокзал. Городской транспорт представлен автобусами и маршрутным такси.

Культура

Театры 

 Павлоградский драматический театр им. Б.Е. Захавы. (ул. Харьковская, 65)

Музеи 
 Павлоградский Историко-Краеведческий Музей (Музейный переулок,2)

Зоопарк 
 EKZO.ZOO: контактный зоопарк (ул. Центральная, 35).

Библиотеки 
 Центральная городская библиотека им. А. П. Светличной (улица Центральная, 67/4)
 Центральная детская библиотека (ул. Соборная 62/3)
 Всевековая библиотека семейного чтения «ДиМ» (ул. Днепровская, 557/1)
 Библиотека семейного чтения № 3 (ул. Центральная 44/50-5)
 Библиотека семейного чтения № 4 (ул. Кравченка 4/1)
 Библиотека семейного чтения № 5 (ул. Днепровская, 22)

Радиостанции 
FM:
 90.3 МГц — Радио «ПТРК»
 91.1 МГц — Ранее задействованная частота (было «Радио Прямой FM»)
 93.6 МГц — план DJ FM
 100.2 МГц — Украиноязычное радио «Краина FM»
 100.9 МГц — UA: Радио Проминь (с 20.06.2007 до середины октября 2017 частоту использовала ТОВ фирма "Волынь", Украина", первоначально с позывным "Ника-FM", с лета 2007 по 14.04.2009 - "Radio ONE", с 15.04.2009 по 27.01.2012 - "Радио Алла", с 27.01.2012 по 1.04.2016 - "Europa Plus Украина", с 2.04.2016 - "NRJ Украина")
 102.2 МГц — «Радио Шансон»
 103.8 МГц — Национальная сеть «ХІТ FM»
 104.2 МГц — UA: Украинское Радио
 106.1 МГц — «Авторадио Украина»
 107.1 МГц — «Радио Культура» (с 09.11.2006 года по 13.01.2022 частоту использовала ТОВ "ТРК "НБМ-Радио": первый позывной - "Радио 5" - «Ретро FM»)
 107.9 МГц — Радио «Самара»

Спорт

Футбол 
В 1923 году был создан первый спортивный коллектив павлоградщины — футбольная команда «Металлист». Одновременно были организованы ещё две команды — «Строитель» (впоследствии переименован в «Штурм») и «Желдор».
Позднее участие в соревнованиях принимали также команды «Печатник» и «Пищевик». Увеличение числа футбольных команд послужило толчком к началу строительства стадиона «Шахтёр» (им. Шахты Героев Космоса)
в парке им. 1-го Мая. В день его открытия (май 1927 года) команда «Штурм» встретилась со сборной 30-й Иркутской дивизии. В начале 30-х годов на смену распавшемуся «Штурму» пришла команда «Индустрой», состоящая из строителей и рабочих химзавода. С окончанием строительства химзавода была организована команда «Азот». Во время Великой Отечественной войны часть футболистов ушла на фронт, и наступил длительный перерыв в футбольной жизни города.

В 1948 году была организована команда «Химик», играющим тренером которой был А. В. Журавлёв. Эта команда играла в первенстве УССР. В связи с развитием Западного Донбасса в городе была организована команда «Шахтёр». После её распада была организована команда «Зенит», которая представляла Павлоград в чемпионате области.

Наибольшее развитие футбол в Павлограде получил с 70-х годов, благодаря сельскому спорту. В 1973 году по инициативе председателя колхоза им. ХХІІ съезда КПСС Обдулы И. С. в с. Межирич Павлоградского района была создана команда «Колос» (Павлоград).
Которая в 1977 году начала участвовать в первенстве УССР среди коллективов физкультуры (КФК). В 1980 году «Колос» оказался единственной из 72 команд-участниц первенства УССР, прошедшей предварительный этап без поражений. Финальный турнир проходил в Павлограде, и «Колос», заняв в нём первое место, впервые стал чемпионом УССР. Вместе со званием «чемпионов» павлоградские футболисты завоевали единственную путёвку во вторую лигу советского футбола. Во второй лиге «Колос» сразу вышел на ведущие позиции и трижды завоевал медали (1982 год -«бронза», 1983,1984 год -«серебро»). Забив 99 голов, павлоградцы побили рекорд результативности, который продержался 19 лет (в 1964 году львовские армейцы забили 94 гола). С 1986 года команда стала представлять коллектив шахты им. Героев космоса ПО «Павлоградуголь», получив новое название — «Шахтёр». В честь команды был назван стадион в парке им.1-го Мая, который был её домашней ареной. Растеряв многих игроков, команда не смогла на равных играть с соперниками, из-за этого она занимала места в середине и в конце турнирной таблицы. Павлоградцы были тогда немногими ещё из советских команд, которым удалось побывать на африканском континенте, где они успешно сыграли товарищеские игры. Заняв 12-е место в последнем первенстве УССР, «Шахтёр» получил право стартовать в первом чемпионате независимой Украины в первой лиге. В первом чемпионате команда выступала в одной группе с нашим «Шахтёром-2» и заняла 7-е место (13 побед, 4 ничьи, 9 поражений, мячи 46-33, 30 очков). Павлоградцы по забитым мячам стали тогда лучшими в лиге. Во втором чемпионате павлоградцы выступили неудачно. Команда заняла последнее, 22-е место в первой лиге (6 побед, 4 ничьи, 32 поражения, мячи 35-92, 16 очков) и выбыла во вторую лигу. Занимая места в нижней части турнирной таблицы (9 место из 14 команд, 22 из 22, 20 из 22) «Шахтёр», перед вторым кругом сезона 1994/95 объединился с любительской командой «Космос» (Павлоград) под собственным названием. В следующем сезоне команда сменила название на «Космос» и снялась с соревнований после 11-го тура, прекратив свои выступления. Некоторые игроки ушли в другие футбольные клубы, а некоторые игроки перешли в футбольный клуб «Горняк» (Павлоград), который в советское время как и «Космос» до объединения с «Шахтёром» выступал на любительском уровне. В 1992 году команда завоевала Кубок области, что дало ей право выступить в розыгрыше Кубка Украины. В этом турнире павлоградцы не смогли пройти первый раунд, уступив кировоградской «Звезде» 0:3. В сезоне 1997/98 «Горняк» принял участие в первенстве Украины среди команд второй лиги. Заняв итоговое 15-е место, павлоградская команда должна была отстаивать своё место во второй лиге в соперничестве с «Шахтёром»(Горловка). Уступив в первом поединке 1:2, «Горняк» отказался от участия во втором матче и потерял место во второй лиге.

Затем в Павлограде почти 20 лет не было профессионального активного украинского футбола, кроме первенства среди шахтёров и государственных служб, а так же футбола детско-юношеской футбольной лиги Днепропетровской области.

В апреле 2018 года, в городе образовались две профессиональные команды — это футбольный клуб «Atrium», и футбольный клуб «Павлоград».

Футбольный клуб «Аtrium» был создан по инициативе Генерального Директора дорожно-строительной компании ООО «Евробуд Плюс» Карена Антонян 26 апреля 2018 года. Первым тренером ФК «Аtrium» с 26.04.2018 по 30.09.2019 г. стал Константин Викторович Боженар — бывший игрок Павлоградского «Шахтёра» и «Космоса» Кировоградской «Зирки», Павлоградского «Горняка». В клубе так же играли два его сына, Даниил и Кирилл Боженары, тоже профессиональные футболисты. Вторым тренером с 01.10.2019 по 02.11.2019 стал Иван Андреевич Тарасов — игрок «Атриума», бывший игрок Днепропетровского «Днепра», Зачепиловского «Колоса», Шевченковского «ВПК-Агро». В конце 2018 года футбольный клуб завоевал I место в Первой Лиге Чемпионата Днепропетровской области по футболу, после чего вышел в Суперлигу Чемпионата Днепропетровской области. В 2019 году занял ІІ место в Суперлиге Чемпионата Днепропетровской области, и стал победителем Кубка Днепропетровской области завоевавши новый престижный футбольный трофей — «Кубок Днепропетровской области 2019». 6 ноября 2019 года, из-за отсутствия главного тренера футбольный клуб «Атриум» прекратил свою работу.

Футбольный клуб «Павлоград» был создан за счёт местного бюджета 24.04.2018 года. Тренером стал Андрей Степанович Ильяшов — бывший игрок Запорожского «Металлурга», Днепродзержинской «Стали», Черниговской «Десны», Криворожского «Горняка», Зачепиловского «Колоса». В конце 2018 года футбольный клуб завоевал ІІІ место в Первой Лиге Чемпионата Днепропетровской области, после чего вышел в Суперлигу Чемпионата Днепропетровской области. В 2019 году стал полуфиналистом Кубка Днепропетровской области по футболу и занял VI место в Суперлиге Чемпионата Днепропетровской области.

Хоккей 
В Павлограде с 2009 года существует любительская хоккейная команда — это хоккейный клуб «Павлоград» (раньше был «Павлоградец»),

который 30 марта 2013 года, сразился в товарищеском матче с хоккейным клубом «Приднепровск»:
ХК «ПРИДНЕПРОВСК» — ХК «ПАВЛОГРАД» — 7:5 (1:3, 4:2, 2:0). А, 8 апреля 2013 года, сразился в ответной встрече:
ХК «ПАВЛОГРАД» — ХК «ПРИДНЕПРОВСК» — 6:8 (1:5, 4:3, 1:0).

В 2016 году хоккейный клуб «Павлоград» вместе с городским головой открыл во дворе ФСК им. Шкуренко Павлоградский городской каток, что временно находится без специального укрытия, из-за чего работает не на постоянной основе.

Спортивные секции 
Бокс, тайский бокс, каратэ, ушу, дзюдо, боевой гопак, спортивная борьба, кикбоксинг, атлетизм (лёгкая, тяжёлая атлетика), воркаут, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, спортивно-бальные танцы, спортивно акробатический рок-н-ролл, шейпинг, баскетбол, футбол, волейбол, спорт с собаками, инваспорт, плавание, бадминтон, гандбол, шашки, шахматы.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Павлоградского горсовета
 Учётная карточка города на сайте Верховной Рады Украины

Города Днепропетровской области
Города, названные в честь людей
Павлоград2